Barva steht für:

 Barva (Kanton), Kanton der costa-ricanischen Provinz Heredia
 Barva (Stadt), Kleinstadt in der costa-ricanischen Provinz Heredia, Hauptstadt des gleichnamigen Kantons
 Barva (Vulkan), Vulkan in Costa Rica